Kornet je lahko:
 kornet, stožčasto oblikovano hrustljavo testo
 kornet, vrsta trobila
 kornet, pokrivalo nekaterih redovnic
 kornet, vojaški čin
 Kornet, kraj v Črni gori
 9M133 Kornet, ruski protitankovski sistem, ki izstreljuje vodene rakete